Papo & Yo () — фантастическая приключенческая компьютерная игра, релиз которой состоялся 14 августа 2012 года на платформе PlayStation 3(PS3) через PlayStation Network (PSN), а 18 апреля 2013 года на Microsoft Windows через Steam.Она также вышла 7 января 2014 года на OS X и Linux посредством Humble Indie Bundle X. Игра включает в себя мальчика по имени Квико, который, скрываясь от своего жестокого отца-алкоголика, оказывается в сказочных трущобах и встречает послушного Монстра. Игрок может взаимодействовать с Монстром и управлять зданиями трущоб уникальными способами, такими как складывать отдельные лачуги друг на друге, чтобы закончить загадки и прогресс игры и т. д.. Papo & Yo была разработана Вандером Кабаллеро. История игры основана на его собственном прошлом, где он имел дело с жестоким отцом-алкоголиком.

Игровой процесс 
Действие в игре происходит в неизвестных бразильских трущобах. Игрок берёт на себя роль Квико (Quico), маленького мальчика, который убежал из своего дома от жестокого отца-алкоголика. У Квико есть способность превращать окружающую среду в волшебный и сказочный мир. Например, если потянуть за пылающую нить, то можно вытащить лестницу из стороны здания; у лачуг могут вырасти ноги и они убегут в другое место, чтобы превратиться в удобный мост. Согласно сайту arstechnica.com, «есть смысл искреннего воображения в действии, которым игра добавляет слой волшебства в захудалый мир, и это, вероятно, заставит Вас после игры посмотреть на свой собственный мир немного по-другому».

Одним из основных элементов игры является Монстр, гигант, которого Квико обнаруживает проходя через трущобы. Монстр поначалу кажется очень любезным и полезным. Его можно заставить удерживать пластины давления, а его живот можно использовать в качестве супербатута, чтобы добраться до крыш. У монстра есть склонность к употребления в пищу лягушек и если он съест их, то он станет пламенным, неистовым животным, которое уничтожит все вокруг него, даже Квико, если он не сможет уйти достаточно быстро. Игрок может использовать фрукт, чтобы успокоить его.

Сюжет 
Квико — молодой бразильский мальчик, который был унижен своим жестоким отцом-алкоголиком. Скрываясь в туалете во время одного из приступов пьяного гнева своего отца, сжимая в руках свою любимую игрушку — куклу-робота по имени Лула, Квико обнаруживает странную отметку на стене, нарисованную мелом, и, касаясь её, он оказывается в сказочном мире. Там молодая девушка по имени Алехандра первоначально рассматривает Квико как угрозу, но впоследствии становится гидом. Лула оживает и помогает Квико, становясь гидом в этом мире.

Квико в конечном счёте наталкивается на гигантское громыхающее существо, известное как Монстр. Алехандра и Лула предупреждают Квико об опасностях, исходящих от Монстра, но Квико находит существо послушным и игривым. Однако, как только Монстр съест лягушку, он становится неконтролируемым в своей ярости, преследует Квико, пока его не успокоить гнилыми фруктами. Они продолжают путешествовать по выдуманному миру, до тех пор, когда во время одного эпизода Монстр в гневе повреждает Лулу. Алехандра направляет Квико к храму, где они могут использовать гнев Монстра, чтобы восстановить Лулу, но для этого нужно, чтобы Монстр попал в гигантские ловушки, которые способны ему навредить. Квико выполняет эту задачу, и Лула успешно восстановлена, но все трое теперь преследуются Монстром. Монстр в конечном счёте ловит Алехандру и съедает её, но прежде она наказывает Квико отправиться к Шаману, чтобы тот помог ему вылечить Монстра.

Во время этих сцен есть краткие периоды, где Квико просыпается в мечтах и становится свидетелем прошлой памяти: это его отец, случайно переезжающий человека на своём автомобиле в тёмное время суток во время ливня. Одна такая сцена показывает тень его отца, как Монстра.

Квико ведёт Монстра к трамваю в небо, но Лула вынуждена остаться, чтобы управлять им (трамваем). Трамвай прибывает к Шаману, но Квико видит, что нет никакого Шамана, только воспоминания о его отце, которые показывают, что он попал в своё алкогольное и жестокое состояние после несчастного случая; Монстр представляется в воображении Квико в качестве его отца, в то время как лягушки играют роль алкоголя, потребляемого его отцом. Голос предупреждает его (Квико), что Монстра невозможно вылечить и Квико должен позволить ему уйти. После того как Квико успокоил Монстра, он неохотно толкает его в пропасть, и затем следует путём, который возвращает его назад в реальный мир.

Разработка 
Анонс игры состоялся 3 июня 2011 года, в Electronic Entertainment Expo (E3), отмеченная дебютным выпуск для монреальской студии Minority media Inc. Разработка Papo & Yo была поддержана фондом Pub Fund Sony, который обеспечивает финансовую поддержку мелким разработчикам инновационных идей для видеоигр.

Papo & Yo вышла на PlayStation Network 14 августа 2012 как часть второго ежегодного издания PlayStation Network (PSN).

Саундтрек 
Разработчики Minority Media Inc объявили о выпуске саундтрека (составленный Брайаном Д’Оливером) на PSN в блоге с запланированной датой выпуска 18 декабря 2012 в Северной Америке, а день спустя в Европы.

Он теперь доступен на многих цифровых дистрибьюторах, таких как PSN, iTunes Store, Amazon.com, Steam, SoundCloud, и т. д.

Саундтрек состоит из 17 треков, общей длительностью 53:56.

 A Strange New World
 The Lost Song
 Here I Am
 Lost Hope
 Goodbye Alejandra
 A New Hope
 Over the Inferno
 Just One More
 Cozy Digs
 Anger Management
 Eiclid is Wrong
 Lula’s Ressurection
 In the Deep
 Relax, Why Don’t You
 A Slow Realization
 Growing Up
 Liberation (La Muerte de Papo)

Ссылки 
 Ars Technica: Papo & Yo explores abuse, fear, and poverty through… block puzzles?
 Minority Media: WeAreMinority.com
 Обзор игры Papo & Yo на сайте Igromania.ru
 Обзор игры Papo & Yo на сайте Gmbox.ru
 Саундтрек игры от композитора Брайана Д’Оливера
 Обзор игры на сайте Top10.oddlife.info
 Обзор игры на сайте Giantbomb.com
 Обзор игры на сайте Chamutang.com

Компьютерные игры, разработанные Minority Media Inc
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры 2012 года
Квесты
Компьютерные логические игры
Игры для PlayStation 3
Игры для Windows
Инди-игры
Компьютерные игры, разработанные в Канаде